Monségur pode referir-se a:

 Monségur (Gironda), comuna francesa do departamento da Gironda,
 Monségur (Landes), comuna francesa do departamento das Landes,
 Monségur (Lot-et-Garonne)
 Monségur (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguações de topônimos